Mark Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mark Island (Cumberland County, Maine)
 Mark Island (Hancock County, Maine)
 Mark Island (Knox County, Maine)
 Mark Island (Washington County, Maine)
 Mark Island (New Hampshire)

in Kanada:
 Mark Island (Frobisher Bay, Nunavut)
 Mark Island (Hudson Strait, Nunavut)

Siehe auch:
 Marks Island